Wszyscy ludzie prezydenta – książka Carla Bernsteina i Boba Woodwarda o aferze Watergate
 Wszyscy ludzie prezydenta – amerykański film, ekranizacja